Herbert Müller kan syfta på:

 Herbert Müller (landhockeyspelare) (1904–1966), tysk landhockeyspelare
 Herbert Müller (racerförare) (1940–1981), schweizisk racerförare
 Herbert Müller (handbollstränare) (född 1962), rumänskfödd tysk handbollstränare och tidigare handbollsspelare. Sedan 2004 är han förbundskapten för Österrikes damlandslag och sedan 2010 tränare för Thüringer HC
 Herbert Mueller (sinolog) (1885-1966)